DDL puede referirse a:

Lenguaje de definición de datos (Sistemas gestores de bases de datos).
 Lenguaje de Definición de Descripción (Parte del núcleo del estándar MPEG-7).
Dulce de leche